Onderdistrict in Indonesië
Padang Bano (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lebong in de provincie Bengkulu, Sumatra, Indonesië. 
Plaats in Indonesië
Padang Bano (plaats), een plaats in het onderdistrict Padang Bano in het regentschap Lebong in de provincie Bengkulu, Sumatra, Indonesië.